Кресты — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав  Пограничной волости.

География 
Расположена на западе района, у реки Инница, в 14 км к юго-западу от районного центра, посёлка  Красногородск.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 260 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня была административным центром  Пограничной волости.

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Пограничная волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района